Il doppio del torneo di tennis Zenith Tennis Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Horia Tecău che hanno battuto in finale Juan Martín Aranguren e Marc Fornell-Mestres 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Horia Tecău (Campioni)
 Alessandro Motti /  Nicolas Tourte (primo turno)

 Fabio Colangelo /  Horacio Zeballos (semifinali)
 Diego Hartfield /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zenith Tennis Cup 2008